Віктор Миколайович Фурсов — український ентомолог і популяризатор науки, фахівець з їздців, кандидат біологічних наук (1987), старший науковий співробітник Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України. Автор понад 50 наукових праць, зокрема кількох колективних монографій і довідників та статей у таких провідних міжнародних виданнях як «Journal of Natural History» та «». Описав більше 50 нових для науки видів перетинчастокрилих і двокрилих комах з різних частин світу.

Життєпис 
У 1983 році закінчив біологічний факультет Воронезького державного університету. Протягом 1984—1987 років навчався в аспірантурі в Інституті зоології імені І. І. Шмальгаузена у Києві та згодом залишився працювати в цій установі. У 1987 році захистив кандидатську дисертацію під керівництвом М. Д. Зерової.

Описані види

Перетинчастокрилі 
 Trichogramma yawarae Hirai et Fursov, 1998 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Trichogrammatidae) — Японія
 Trichogramma chagres Fursov et Woelke, 2019 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Trichogrammatidae) — Панама
 Trichogramma soberania Fursov et Woelke, 2019 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Trichogrammatidae) — Панама
 Uscana olgae Fursov, 1987 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Trichogrammatidae) — Україна
 Uscana hodzhevanishvilii Fursov, 1987 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Trichogrammatidae) — Грузія
 Szelenyia tatianae Fursov, 1998 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Trichogrammatidae — Україна
 Aphelinoidea stepposa Fursov, 2007 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Trichogrammatidae) — Україна
 Aphelinoidea scythica Fursov, 2007 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Trichogrammatidae) — Україна
 Aphelinoidea laticlavia Fursov, 2007 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Trichogrammatidae) — Україна
 Paracentrobia fimbriata Fursov, 2007 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Trichogrammatidae) — Україна
 Tumidiclava clavata Fursov, 2007 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Trichogrammatidae) — Україна
 Poropoea elegans Fursov, 2007 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Trichogrammatidae) — Україна
 Chaetostricha slavianica Fursov, 2007 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Trichogrammatidae) — Україна
 Oligosita obscura Fursov, 2007 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Trichogrammatidae) — Україна
 Palaeomymar japonicum Fursov, Shirota, Nomiya, Yamagishi, 2001 (Hymenoptera, Mymarommatidae) — Японія
 Aprostocetas natans Kostyukov et Fursov, 1987 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eulophidae) — Росія
 Aprostocetus dytisciarum Kostyukov et Fursov, 1987 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eulophidae) — Росія
 Aprostocetus rymskykorsakovi Kostyukov et Fursov, 1987 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eulophidae) — Росія
 Aprostocetus zerovae Kostyukov et Fursov, 1987 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eulophidae)
 Euderus lindemani Fursov, 1997 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eulophidae) — Росія
 Bruchophagus ayadi Zerova et Fursov, 2019 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae) — Іран
 Eurytoma armenica Zerova et Fursov, 1991 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae) — Арменія
 Eurytoma dzintari Zerova et Fursov, 2019 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae) — Іран
 Eurytoma turkestanica Zerova et Fursov, 1991 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae) — Туркменістан
 Eurytoma amygdali Zerova et Fursov, 1991 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae)
 Eurytoma koreana Zerova et Fursov, 2018 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae) — Південна Корея
 Systole dzintari Zerova et Fursov, 2019 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae) — Іран
 Eurytoma gleditsiae Zerova et Fursov, 2015, (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae) — Україна
 Torymus leleji Zerova et Fursov, 2016, (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae) — Японія
 Baeus japonicum Kononova et Fursov, 1999 (Hymenoptera, Platygastroidea, Platygastridae) — Японія
 Baeus nigrum Kononova et Fursov, 1999 (Hymenoptera, Platygastroidea, Platygastridae)
 Baeus rufus Kononova et Fursov, 1999 (Hymenoptera, Platygastroidea, Platygastridae)
 Calotelea shimurai Kononova et Fursov, 2007 (Hymenoptera, Platygastroidea, Platygastridae) — Японія
 Gryon incrassatum Kononova et Fursov, 2005 (Hymenoptera, Platygastroidea, Platygastridae) — Японія
 Gryon tardus Kononova et Fursov, 2005 (Hymenoptera, Platygastroidea, Platygastridae) — Японія
 Gryon ennius Kononova et Fursov, 2005 (Hymenoptera, Platygastroidea, Platygastridae) — Японія
 Gryon excetrus Kononova et Fursov, 2005 (Hymenoptera, Platygastroidea, Platygastridae) — Японія
 Idris alticollis Kononova et Fursov, 2005 (Hymenoptera, Platygastroidea, Platygastridae) — Японія
 Idris flavoris Kononova et Fursov, 2005 (Hymenoptera, Platygastroidea, Platygastridae) — Японія
 Idris mirabilis Kononova et Fursov, 2005 (Hymenoptera, Platygastroidea, Platygastridae) — Японія
 Idris filiformis Kononova et Fursov, 2005 (Hymenoptera, Platygastroidea, Platygastridae) — Японія
 Ceratobaeus floris Kononova et Fursov, 2005 (Hymenoptera, Platygastroidea, Platygastridae) — Японія

Двокрилі 
 Neurigona febrilata Fursov et Negrobov, 1988 (Diptera, Dolichopodidae)
 Neurigona mongolensis Fursov et Negrobov, 1985 (Diptera, Dolichopodidae) — Монголія
 Neurigona pullata Fursov et Negrobov, 1988 (Diptera, Dolichopodidae)
 Neurigona sergii Fursov et Negrobov, 1988 (Diptera, Dolichopodidae)
 Neurigona subcilipes Fursov et Negrobov, 1988 (Diptera, Dolichopodidae)
 Neurigona unicalcarata Fursov et Negrobov, 1988 (Diptera, Dolichopodidae)
 Neurigona verrichterae Fursov et Negrobov, 1988 (Diptera, Dolichopodidae)
 Dolichopus kumazawai Maslova, Negrobov et Fursov, 2014 (Diptera, Dolichopodidae) — Японія
 Dolichopus satoi Negrobov, Fursov et Selivanova, 2014 (Diptera, Dolichopodidae) — Японія
 Chrysotus tagoi Negrobov, Maslova et Fursov, 2015 (Diptera, Dolichopodidae) — Японія

Види комах названі на честь В. М. Фурсова 
 Ceratobaeus fursovi Kononova, 1997 (Hymenoptera, Platygastroidea, Platygastridae)
 Trimorus viktori Kononova, 2001 (Hymenoptera, Platygastroidea, Platygastridae)
 Entedon fursovi Gumovsky, 1996 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eulophidae)
 Encarsia fursovi Myartseva and Evans, 2008 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Aphelinidae)
 Idiomacromerus fursovi Doganlar, 2016 (Hymenoptera, Chacidoidea, Torymidae)
 Eurytoma victori Zerova et Klymenko, 2010 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae)
 Dolichopus fursovi Negrobov et Barkalov, 2010 (Diptera, Dolichopodidae)
 Dolichopus vicfursovi Negrobov, Kumazawa et Tago, 2015 (Diptera, Dolichopodidae)

Посилання та джерела 
 Сторінка відділу систематики ентомофагів та екологічних основ біометоду Інституту зоології
 Сторінка у Google Scholar
 Профіль у Scopus
 Сторінка на ResearchGate
 Сторінка на academia.edu
 Сторінка Віктора Фурсова на сайті zin.ru
 Відеоканал Віктора Фурсова на Youtube
 Блог Віктора Фурсова
 Сторінка на LinkedIn
 Сторінка на Facebook

Примітки 

Українські ентомологи
Автори зоологічних таксонів
Кандидати біологічних наук України
Науковці Інституту зоології НАН України